De kleine vampier (televisieserie), een Franse animatieserie
 Der kleine Vampir, een Duitstalige boekenreeks van Angela Sommer-Bodenburg
 Der kleine Vampir – Neue Abenteuer, een Duitstalige reeks bestaande uit 13 afleveringen
 The Little Vampire (film), een Duits-Nederlands-Amerikaanse langspeelfilm gebaseerd op de gelijknamige boeken
 The Little Vampire (televisieserie), een Duits-Canadese televisiereeks bestaande uit 13 Engelstalige afleveringen